

События 
 13 января — премьера симфонической поэмы «Кошут» Белы Бартока в Будапеште
 17 февраля — премьера оперы «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини в Милане
 9 июня — Оркестр королевского двора под управлением сэра Генри Вуда впервые выступает под новым названием — Лондонский симфонический оркестр
 15 июля — оперная певица Агнес Николлс выходит замуж за композитора Хамильтона Харти
 12 сентября — концерт Игнация Падеревского в Веллингтоне, Новая Зеландия
 Октябрь:
 Альбан Берг начинает брать уроки у Арнольда Шёнберга
 Компания Gramophone Company записывает «Ave Maria» в исполнении Нелли Мельбы и Яна Кубелика
 18 октября — премьера Симфонии № 5 Густава Малера в Кёльне
 10 ноября — мировая премьера Концерта для фортепиано Ферруччо Бузони
 Премьера современной концертной версии оперы Клаудио Монтеверди «Орфей»

Классическая музыка 
 Александр Скрябин — Симфония № 3
 Бела Барток — квинтет для фортепиано
 Александр Глазунов — скрипичный концерт ля-минор
 Хамильтон Харти — Ирландская симфония
 Густав Малер — «Песни на смерть детей»
 Макс Регер — Вариации на тему фуги Хиллера
 Игорь Стравинский — соната для фортепиано фа-диез минор
 Пётр Стоянович — скрипичный концерт № 1

Опера 
 Джакомо Пуччини — «Мадам Баттерфляй»
 Николай Римский-Корсаков — «Пан воевода»
 Альфано — «Воскресение»
 Яначек — «Судьба»
 Рахманинов — «Франческа да Римини»

Родились

Январь 
 2 января — Женя Николаева (ум. ) — немецкая танцовщица и актриса русского прохождения
 10 января — Рэй Болджер (ум. ) — американский актёр, танцор и певец
 13 января —  (ум. ) — британский композитор
 15 января —  (ум. ) — американский бэнд-лидер и поэт-песенник
 22 января — Джордж Баланчин (ум. ) — американский хореограф грузинского происхождения

Февраль 
 3 февраля — Луиджи Даллапиккола (ум. ) — итальянский композитор, пианист и педагог
 29 февраля — Джимми Дорси (ум. ) — американский джазовый саксофонист, кларнетист и бэнд-лидер

Март 
 1 марта — Гленн Миллер (ум. ) — американский тромбонист, аранжировщик и бэнд-лидер
 4 марта — Йозеф Шмидт (ум. ) — австро-венгерский и румынский оперный и камерный певец (тенор)

Апрель 
 8 апреля — Джон Антилл (ум. ) — австралийский композитор и дирижёр
 9 апреля —  (ум. ) — американский джазовый трубач, бэнд-лидер и певец
 16 апреля —  (ум. ) — американская актриса и певица канадского происхождения
 18 апреля —  (ум. ) — американский комедиант, актёр, певец и танцор
 27 апреля — Сид Нейтан (ум. ) — американский бизнесмен, основатель лейбла King Records
 29 апреля —  (ум. ) — американский бэнд-лидер, аранжировщик, дирижёр и композитор

Май 
 2 мая — Григорий Кокеладзе (ум. ) — грузинский композитор, хоровой дирижёр и педагог
 4 мая
 Умм Кульсум (ум. ) — египетская певица и актриса
  (ум. ) — канадский дирижёр, композитор и аранжировщик украинского происхождения
 21 мая — Фэтс Уоллер (ум. ) — американский джазовый пианист, органист, композитор и комедиант
 23 мая —  (ум. ) — американская певица и актриса
 26 мая —  (ум. ) — британский актёр, певец и автор песен
 28 мая —  (ум. ) — британский театральный и оперный костюмер и сценограф

Июнь 
 3 июня — Жан Пирс (ум. ) — американский оперный и камерный певец (лирико-драматический тенор) и артист оперетты
 6 июня —  (ум. ) — американский джазовый кларнетист
 7 июня —  (ум. ) — американский джазовый кларнетист и саксофонист
 11 июня —  (ум. ) — американский блюзовый пианист
 12 июня — Беверли Пек Джонсон (ум. ) — американская пианистка и музыкальный педагог
 21 июня — Мак Гордон (ум. ) — американский автор песен
 24 июня — Фил Харрис (ум. ) — американский джазовый певец, музыкант и автор песен

Июль 
 4 июля — Артур Малявский (ум. ) — польский композитор, скрипач, дирижёр и педагог
 16 июля — Гоффредо Петрасси (ум. ) — итальянский композитор и музыкальный педагог
 24 июля —  (ум. ) — французский и американский музыкант и композитор

Август 
 13 августа — Чарльз Роджерс (ум. ) — американский актёр и джазовый музыкант
 17 августа — Леопольд Новак (ум. ) — австрийский музыковед
 21 августа — Каунт Бейси (ум. ) — американский джазовый пианист, органист и бэнд-лидер

Сентябрь 
 17 сентября — Фредерик Аштон (ум. ) — британский артист балета и хореограф

Октябрь 
 11 октября — Тита Мерельо (ум. ) — аргентинская певица, танцовщица и актриса
 20 октября — Анна Нигл (ум. ) — британская актриса и певица
 24 октября —  (ум. ) — американский драматург и театральный режиссёр, автор мюзиклов

Ноябрь 
 3 ноября — Янис Калниньш (ум. ) — латвийский и канадский дирижёр, композитор и органист
 14 ноября
 Алексей Животов (ум. ) — советский композитор, музыкант и дирижёр
 Дик Пауэлл (ум. ) — американский актёр, продюсер, кинорежиссёр и певец
 18 ноября —  (ум. ) — японский композитор и гитарист
 21 ноября — Коулмен Хокинс (ум. ) — американский джазовый саксофонист
 25 ноября —  (ум. ) — итальянский альпинист, дирижёр и композитор

Декабрь 
 9 декабря —  (ум. ) — британская актриса, танцовщица и певица
 18 декабря —  (ум. ) — канадский кантри-певец, гитарист и автор песен
 26 декабря — Алехо Карпентьер (ум. ) — кубинский писатель, журналист, музыкант и музыковед

Скончались 
 10 января
 Митрофан Беляев (67) — русский музыкальный издатель и меценат
  (63) — американская и британская певица
 15 января — Эдуард Лассен (73) — датский композитор, дирижёр и музыкальный педагог
 10 марта —  (60) — итальянский певец-кастрат
 11 марта —  (66) — французский композитор
 20 марта —  (75) — британская оперная певица (сопрано)
 31 марта —  (42 или 43) — румынская актриса и певица
 29 апреля —  (56) — британская актриса и певица
 1 мая — Антонин Дворжак (62) — чешский композитор
 19 мая — Корла Август Коцор (81) — немецкий дирижёр и композитор
 28 июня —  (88) — американский автор песен и артист эстрады
 13 июля —  (47) — британская оперная певица (сопрано) и актриса
 20 июля —  (65) — шотландский певец, автор песен, комедиант и импресарио
 6 августа — Эдуард Ганслик (78) — австрийский музыковед и музыкальный критик
 31 октября — Дан Лено (43) — британский комедиант, танцор и певец
 30 ноября — Алдин Кифер (64) — американский музыкальный издатель и педагог
 без точной даты —  (58 или 59) — итальянский оперный певец (баритон)

См. также

Примечания

Литература